Geografia:
 Sullivan (Illinois)
 Sullivan (Indiana)
 Sullivan (Maine)
 Sullivan (Missouri)
 Sullivan (Nova Hampshire)
 Sullivan (Wisconsin)
 Biografies:
 Danny Sullivan, pilot de curses automobilístiques estatunidenc que va arribar a disputar curses de Fórmula 1.
 Gilbert i Sullivan, parella formada pel llibretista W. S. Gilbert i pel compositor Arthur Sullivan.
 Louis Henri Sullivan (1856 - 1924), arquitecte estatunidenc.
 Vernon Sullivan (1920, Ville-d'Avray - 1959, París), escriptor, enginyer, inventor, poeta, crític i músic francès.
 Ronnie O'Sullivan (1975-...) jugador de snooker.